Хайнбах ():

 Хайнбах (приток Майна) — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Хайнбах (приток Шпайербаха) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.